Alchemy
 Alchemy, mikroprocesszor
 Alchemy: Dire Straits Live, zenei album
Alchemy Records
 Alchemy Records, japán lemezkiadó
 Alchemy Records, amerikai lemezkiadó
hasonló
 Image Alchemy, képszerkesztőszoftver